Název Spůle má více sídel:
 Spůle (Janovice nad Úhlavou), část města Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 Spůle (Čkyně), část obce Čkyně v okrese Prachatice